Grey komt voor als Engels/Schotse achternaam. Het is een variant op Gray.

Personen 
Albert Grey, gouverneur-generaal van Canada
Jean Grey, X-men personage
Jane Grey, Engelse koningin
Jennifer Grey, Amerikaanse actrice
Joel Grey, Amerikaanse acteur
Virginia Grey, Amerikaanse actrice
Grey (muziekduo), Amerikaans muziekduo

Overig 
Grey (manga), Japanse strip 
Grey (rivier), rivier in Nieuw-Zeeland
De Grey, rivier in West-Australië 
Grey's Anatomy, Amerikaanse televisieserie
Grey County, county in de Canadese provincie Ontario
The Grey, film uit 2012
Grey (alien), vermeende buitenaardse wezens

Zie ook
Gray (doorverwijspagina)
Greys (doorverwijspagina)

Engelse achternaam